Cieki w Polsce
 Maciczny Rów – rów, dopływ Kanału Królewskiego
 Maciczny Rów – rów, dopływ Zgłowiączki

Przypisy